На́чики — посёлок в Елизовском районе Камчатского края. Входит в Начикинское сельское поселение.

География 
Посёлок состоит из двух небольших поселений, разбросанных по обе стороны от дороги Р-474 из Елизово по главной дороге Камчатки, на реке Плотникова (приток реки Быстрой). Место расположено в 57 км к западу от Елизово и 87 км северо-западнее Петропавловска-Камчатского. К 1 июля 2007 год проживало 351 житель.

Востоку от города находится гора Начикинское Зеркальце (936 метров). К северо-западу находится село Сокоч.

Место находится в области с холодно-умеренным климатом с прохладным летом (средняя температура июля 9 °С) и холодной зимой (средняя температура января -11 °C). По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (индекс Dsb) с сухим летом и чертами морского климата. Среднегодовое количество осадков составляет 920 мм.

Население 
64 человека

История 

В 18 веке в 7 километрах от текущего местоположения располагался острог. Сначала Начики носила название река, которая позднее дала название деревне.

В районе Начиков давно проживали ительмены. Когда Карл фон Дитмар исследовал Камчатку с 1851 по 1855 годы, он писал о Начиках что 28 бедных человек жили в семи домах, и что некоторые поселились позже на западном побережье. Он также писал, что у населения были 15 голов крупного рогатого скота и три лошади. По данным переписи 1890 года было 46 человек, в том числе 10 облагались ясаком.

В 1950 году, в 2 километрах к северу от города, на восточном берегу реки Плотникова, начал работать бальнеологический санаторий. Здесь есть минеральные источники, с температурой около 83 °С. Объект функционирует по нынешний день.

Примечания 

Населённые пункты Елизовского района